AFF steht als Abkürzung für:

 AFF Architekten, ein Berliner Architekturbüro, das Bauten in Berlin-Rummelsburg errichtete, darunter ein mit dem Ersten Preis des BDA 2018 ausgezeichnetes Reihenhaus
 Accelerated Freefall (dt. beschleunigter Freifall), eine Ausbildungsmethode zum Erlernen des Fallschirmspringens
 Adult FriendFinder, eine Internet-Kontaktbörse für Sexualkontakte
 Advanced Forensic Format, eine Spezifikation für ein Dateiformat und die dazugehörige Software in der Computerforensik
 Afghanistan Football Federation (Dari فدراسیون فوتبال افغانستان), der Fußballverband von Afghanistan
 Aktive Frauen Fraktion, deutsche Neonazi-Organisation, siehe Isabell Pohl
 Archiv für Familiengeschichtsforschung, deutsche genealogische Fachperiodika
 ASEAN Football Federation, südostasiatischer Fußballverband
 Assoziation Freier Gesellschaftsfunk, der Landesverband der Freien Radios in Baden-Württemberg
 Auckland Football Federation, siehe Fußball in Neuseeland#Verband
 Ausschuss für Forschungsfragen, siehe Universität Konstanz#Zentrale Einrichtungen, ein Gremium, in das jede Sektion vier Vertreter (drei Professoren und einen wissenschaftlichen Mitarbeiter) entsendet, ermöglicht einen hochschulinternen Wettbewerb um Forschungsgelder
 United States Air Force Academy, Ableger der US-amerikanischen Luftstreitkräfte in Colorado Springs, US-Bundesstaat Colorado nach dem IATA-Code 

Aff steht für:

 Aff, ein Fluss in Frankreich in der Bretagne

Aff ist der Name folgender Personen:

 Balthasar Aff († 1575), Bürgermeister der Reichsstadt Heilbronn
 Claus Aff, Landammann im 15. Jahrhundert
 Georg Aff der Alte († 1574), von 1572 bis 1574 Bürgermeister der Reichsstadt Heilbronn

Sonstiges:

 aff., Abkürzung für Species affinis

AFF